Le musée d'art Radichtchev est un musée d'art de la ville de Saratov en Russie.

Historique 

Le musée a été fondé en 1878 par le peintre Alexeï Bogolioubov (1824-1896) et nommé d'après son grand-père, l'écrivain Alexandre Radichtchev (1749-1802). C'était à l'époque de sa fondation le premier musée d'importance en dehors de ceux de Saint-Pétersbourg et de Moscou et le premier exclusivement consacré à l'art, la galerie Tretiakov n'ouvrant que sept ans plus tard, et le musée des beaux-arts Pouchkine, quinze ans plus tard. Il s'installe dans ce bâtiment spécialement construit à cet effet, selon les plans d'Ivan Strom, et ouvre ses portes au public en 1885. Il bénéficie de donations d' Alexandre III et de l'académie impériale des beaux-arts et aussi de personnes privées comme Pauline Viardot.

Aujourd'hui, avec ses vingt mille pièces, c'est l'un des musées d'art les plus importants du pays.

Illustrations

Collection 
Il contient le tableau représentant Le Couronnement de Paul Ier et Maria Feodorovna par Martin Ferdinand Quadal, un peintre néo-classique autrichien.

Le musée s'enorgueillit d'une collection importante de peintres russes de la seconde moitié  et du début du . Une exposition permanente présente des tableaux, sculptures, documents graphiques et objets artisanaux de la Russie du  au .

Le musée est également riche d'icônes et d'objets religieux, de tableaux (dont Camille Corot ; Jean-Baptiste Isabey ; Alexandre Molinari ; Christina Robertson ; une Adoration des bergers de Mathias Stomer ; Pierre-Marie Joseph Vernet et Horace Vernet, François-Xavier Winterhalter), de manuscrits, d'incunables russes du  et de livres, de sculptures, de porcelaines, etc. particulièrement significatifs.

Le musée Radichtchev présente et accueille deux cents œuvres d'Alekseï Bogolioubov et celles d'Ivan Aïvazovski, Alexandre Benois, Karl Briullov, Ivan Chichkine, Nikolaï Gay, Alexandre Ivanov, Constantin Korovine, Boris Koustodiev, Ivan Kramskoï, Isaac Levitan, Alexandre Litovtchenko, Vladimir Makovski, Ivan Pokhitonov, Vassili Polenov, Ilia Répine (dont le portrait de sa fille Nadia et un portrait de Stolypine), Nicolas Roerich, Martiros Sarian, Alexeï Savrassov, Vassili Sourikov, Vladimir Stojarov, Victor Vasnetsov, Mikhaïl Vroubel, etc.

Portraits de femmes du musée

Notes

Liens externes 
 

    Site officiel du musée

Source 

Saratov
Saratov